Пётр Сергеевич Петров (22 сентября 1919, д. Рытое, Смоленская губерния — 4 сентября 2002, Москва) — советский футболист, защитник.

Карьера 
За свою карьеру выступал в московских командах «Спартак», «Локомотив» и «Метрострой».

За «Спартак» провёл один матч 19 июля 1938 года чемпионата СССР с московским «Пищевиком», игра завершилась победой «Спартака» 3:0.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте spartak.com 
 Профиль на сайте fanat1k.ru 
 
 Профиль на сайте rus-spartak.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва